Jakubowitsch oder Jacubowitsch ist der Nachname von:

 Alexander Iwanowitsch Jakubowitsch (1792–1845), russischer Hauptmann und Dekabrist
 Leonid Arkadjewitsch Jakubowitsch (* 1945), russischer Schauspieler und Moderator
 Nadeschda Wassiljewna Jakubowitsch (* 1954), sowjetische Speerwerferin
 Nikolai Martynowitsch Jakubowitsch († 1879), russischer Histologe, Embryologe und Physiologe 
 Pjotr Filippowitsch Jakubowitsch (1860–1911), russischer Dichter
 Wladimir Andrejewitsch Jakubowitsch (1926–2012), russisch-sowjetischer Mathematiker